Аго Киёхико (; ) — исследователь древней истории Японии и .

Биография 
Имя при рождении — Митани Тэцуо (). Позже, был усыновлён в семье Аго.

По роду занятий — . После выхода на пенсию он посвятил себя исследованию древней истории Японии, символов Шэньдай, истории Синто.

В 1972 году он написал книгу «Япония до Кодзики».

Карьера инженером-электриком 
После окончания , Аго работал в Маньчжурской электрической индустрии, на теплоэлектростанции, в таких городах как Фэнте (сейчас город Шэньян). После возвращения в Японию из-за поражения в японо-китайской войне и после нескольких лет работы учителем средней школы в префектуре Симанэ и префектуре Миэ, с 1952 года (27 году Сёва) Киёхико играет центральную роль в строительстве и эксплуатации принадлежащей префектуре Симане гидроэлектростанции.

Библиография 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инженеры Японии
Инженеры по алфавиту
Инженеры XX века
Инженеры XXI века
Родившиеся в Оде